Трифон (Тръпче) Стоянов (Стоянчев) Чалъков е български възрожденски деец от Южна Македония.

Биография 
Роден е на 4 декември 1833 година във Воден. Произхожда от търговската фамилия Чалъкови. Дядо на Тръпче Стоянов е Тръпко Чалъков, влиятелен християнин в Южна Македония, назначен със султански ферман за вилаетски коджабашия на 362 български села във Воденска, Берска, Костурска околия, та чак до град Янина в Епир. Баща му е Стоян (Стоянчо) Чалъков – учител и лекар на Воден, който превежда Пасхалното евангелие с кирилско и гръцко писмо „на простаго виговоръ болгарскагѡ: за тій болгары, кои не знаютъ читати книга писаниіа болгарска, сѣдящій по вся земля Македѡнская – Солунская, Вардарская, Воденская, Пазарская и Серская державамъ“. Стоян Чалъков поддържа кореспонденция с Георги Раковски. Брат на Тръпче Стоянов е юристът и политик Андрей Стоянов.

Тръпче Стоянов е активен деец на Воденската българска община през 70-те и 80-те години на XIX век. В качеството си на неин член той подписва в Солун Мемоара на българските църковно-училищни общини в Македония от 20 май 1878 г. – протестно обръщение на македонските българи към Великите сили с искане за прилагане на Санстефанския договор и неоткъсване на Македония от новосъздадената българска държава.

Тръпче Стоянов активно подпомага борбата на българите за свобода по време Кресненско-разложкото въстание, което избухва през 1878 – 1879 г. срещу несправедливите решения на Берлинския конгрес. За участие в подписването на прошение, изпратено от българите до Румелийската комисия и влиятелно съдействие на българското движение той фигурира в списъка на затворените българи, но не пострадва заради застъпничеството на първенеца Сюлейман бей.

Умира във Воден на 15 септември 1915 година. Стоянов оставя ценни сведения за историята на българските църковни и просветни борби във Воден.

Тръпче Стоянов е баща просветната деятелка Анна Кандиларова и Апостол Тръпчев.

Бележки 

Български общественици от Македония
Родени във Воден
Членове на Воденската българска община
Починали във Воден